Гитинов — фамилия; имеет женскую форму Гитинова.
 Гитинов, Арсен Идрисович (род. 1977) — российский и киргизский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр;
 Гитинов, Идрис Магомедрасулович (род. 1960) — заслуженный тренер России по вольной борьбе;
 Гитинов, Магомед Гаджиевич (род. 1968) — советский и российский спортсмен, специализируется по ушу;
 Гитинов, Шамиль Идрисович (род. 1979) — российский и армянский борец вольного стиля, двукратный призер чемпионатов Европы;